Взрывы газопровода в тайваньском городе Гаосюн произошли 31 июля 2014 года в 20:46 по местному времени. В результате катастрофы погибло 30 человек, как минимум 309 получили ранения.

Катастрофа 
За три часа до взрывов, в 20:48 по местному времени, очевидцы сообщили в пожарную службу о запахе газа и выходящем из канализационных колодцев белом дыме.

Взрывы произошли вечером в четверг, 31 июля. Свидетели сообщали, они увидели вздымающиеся в воздух огненные шары. Взрыв газопровода вызвал повреждение дороги и аварию на электрической сети. По словам очевидцев, взрыв газопровода поднял в воздух автомобили и мотоциклы. Тела некоторых жертв и транспортные средства были найдены впоследствии на высоте нескольких этажей. К утру пятницы большинство возникших пожаров были потушены.

Премьер-министр Китайской Республики Цзян Ихуа заявил, что всего в городе произошло по меньшей мере пять взрывов. После них 23 600 домохозяйств остались без газа, 12 000 — без электричества, 8000 — без воды.

Пожарные из Гаосюна, Тайнаня и Пиндуна занимались эвакуацией людей и тушением пожаров в городе. Четверо пожарных погибло, 22 получили ранения. Начиная с пятницы спасатели с помощью специально обученных собак приступили к поиску выживших в пострадавших районах.

Многие здания, такие как школы, гостиницы, культурные центры, были использованы как временные убежища для 12 000 человек.

Расследование 
Чан Чиа-Цзюйч, назначенный руководителем сформированного кризисного центра, заявил, что, по его предположению, взрывы были вызваны утечкой пропилена, что означает, что возникшие пожары не следовало тушить водой. Пожарные и спасатели, по его словам, должны были ждать, пока газ выгорит. Пропилен не использовался для бытовых нужд горожан, но поставлялся по трубопроводам на нефтехимические заводы.

Взорвавшийся трубопровод принадлежал компании CPC Corporation.

Реакция 
Президент Китайской Республики Ма Инцзю распорядился оказать помощь жертвам пожаров. Премьер-министр Цзян Ихуа приказал наполовину приспустить государственные флаги с 5 августа на трёхдневный срок в связи с трауром по погибшим в результате взрывов газопровода и в катастрофе в аэропорту Пэнху, случившейся за неделю до этого, в которой погибло 48 человек (из них 46 были гражданами Китайской Республики).

Мэр Гаосюна Чэнь Чу заявил, что в пятницу государственные учреждения и школы в районах, пострадавших от взрывов, будут закрыты в целях облегчения проведения поисково-спасательных операций. Он рекомендовал компаниям-поставщикам газа воздержаться от его поставок в разрушенную часть города. Мэр Гаосюна попросил президента отдать приказ об обследовании подземной системы нефтехимических трубопроводов Гаосюна во избежание подобных событий в будущем и в целях внесения изменений в будущие маршруты прокладки трубопроводов, которые избегали бы густонаселённых районов.

Министерство обороны Тайваня направило на помощь спасателям в Гаосюн 1400 солдат.

Демократическая прогрессивная партия (ДПП) после экстренного совещания под председательством Цай Инвэнь приостановила свою деятельность до прохождения местных выборов в ноябре. Партия также попросила другие муниципалитеты и округа, управляемые ею, направить помощь в Гаосюн. Гоминьдан также приостановил всю свою деятельность до выборов.

В связи с катастрофой на Тайване были отменены несколько фестивалей.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с взрывом в Гаосюне.

Последствия катастрофы 
Цены на акции ряда тайваньских нефтехимических компаний, особенно тех, что работают в Гаосюне, снизились после взрывов. Из соображений безопасности компания China Petrochemical Development Co., которая также имеет производство в Гаосюне, снизила уровень давления газа в трубах.

Примечания 

Взрывы природного газа
Гаосюн
2014 год на Тайване
Катастрофы 2014 года
События 31 июля
Июль 2014 года
Газопроводы